Il gruppo della bradleyite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della bradleyite 
 Bonshtedtite
 Bradleyite
 Crawfordite
 Sidorenkite

Note 

Bradleyite